Nikolajew, Nikolajewa (weibliche Form), Nikolaew oder Nikolaev ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Alexandrowitsch Nikolajew (1903–1980), russischer Pianist, Musikwissenschaftler und Musikpädagoge
 Alexej Nikolajew (* 1931), sowjetrussischer Komponist
 Anatoli Wassiljewitsch Nikolajew (1902–1977), russischer Chemiker und Hochschullehrer
 Andrijan Grigorjewitsch Nikolajew (1929–2004), sowjetischer Kosmonaut
 Boris Nikolajew, sowjetischer Skispringer
 Danail Nikolaew (1852–1942), bulgarischer General
 Galina Jewgenjewna Nikolajewa (1911–1963), russische Schriftstellerin
 Genia Nikolajewa (1904–2001), russische Schauspielerin
 Georgi Alexandrowitsch Nikolajew (1903–1992), sowjetischer Physikochemiker und Universitätsrektor
 Igor Jurjewitsch Nikolajew (* 1960), russischer Sänger und Songschreiber

 Jegor Wladimirowitsch Nikolajew (* 1988), russischer Leichtathlet 
 Jelena Michailowna Nikolajewa (* 1990), russische Handballspielerin
 Jelena Nikolajewna Nikolajewa (* 1966), russische Leichtathletin
 Jewgenij Alexandrowitsch Nikolajew, eigentlicher Name von Eugene Hütz (* 1972), ukrainisch-US-amerikanischer Musiker
 Klawdija Iwanowna Nikolajewa (1893–1944), russische Revolutionärin und Frauenrechtlerin

 Margarita Nikolajewna Nikolajewa (1935–1993), sowjetische Kunstturnerin

 Swetlana Wladimirowna Nikolajewa (* 1987), russische Skilangläuferin
 Tatjana Petrowna Nikolajewa (1924–1993), russische Pianistin
 Viktor Nikolaev (1943–2017), russischer Künstler und Kalligraph

 Wiktor Arsenjewitsch Nikolajew (1893–1960), sowjetischer Petrograf

Sonstiges:
 Nikolayev Range, Gebirgszug im Königin-Maud-Land, Antarktika
 Mount Nikolayev, Berg im Königin-Maud-Land, Antarktika

Siehe auch:
 Mykolajiw (Begriffsklärung)